Franciaország
 Bagnols (Puy-de-Dôme) 
 Bagnols (Rhône)
 Bagnols-en-Forêt
 Bagnols-les-Bains
 Bagnols-sur-Cèze